Око () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эстелья-Орьенталь. Занимает площадь 3,37 км². Население — 78 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 69 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Oco 

Муниципалитеты Наварры